gromada Dąbrowa Wielka (powiat sieradzki)
 gromada Dąbrowa Wielka (powiat wysokomazowiecki)